Ви́я (; в верхнем течении — Ви́йиня; ) — река в Латвии, течёт по территории Валкского, Смилтенского и Валмиерского краёв. Левый приток среднего течения Гауи.

Длина — 62 км (по другим данным — 74 км). Начинается к юго-востоку от Смилтене, на северо-восточной окраине Межольского всхолмления Видземской возвышенности, в Лаункалнской волости. Устье Вии находится на высоте 41 м над уровнем моря, в 193 км по левому берегу Гауи, на территории Вийциемской волости. Уклон — 2 м/км, падение — 129 м. Площадь водосборного бассейна — 456 км² (по другим данным — 414 км²). Объём годового стока — 0,11 км³.

Основные притоки:
 левые: Робежгравис, Мемупите, Пубульупе, Камалда, Дзервеньупите, Вилкупурва-Упите;
 правые: Гружупите, Пиркульупе, Мелдерупите, канал Лаужу, Стампупе, Даудзупите.

Примечания 

Притоки Гауи
Реки Цесисского края
Реки Лимбажского края
Реки Сигулдского края
Вийциемская волость
Билская волость
Грундзальская волость
Лаункалнская волость
Планская волость